VKH steht für:

 Verfahrenskostenhilfe, Prozesskostenhilfe im Familienrecht
 St. Vinzenz-Krankenhaus (Düsseldorf)
 Vorsorgekasse Hoesch

Siehe auch:
 Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom (VKH-Syndrom)

Abkürzung